Skrävlinge församling kan syfta på:

 Norra Skrävlinge församling, en tidigare församling i Lunds stift
 Västra Skrävlinge församling, en tidigare församling i Lunds stift